Die NBA-Saison 1995/96 war die 50. Spielzeit der National Basketball Association. Sie endete mit einem 4:2-Erfolg der Chicago Bulls gegen die Seattle SuperSonics in der Finalserie.

Saisonnotizen 
 Der Lockout im Vorfeld der NBA-Saison 1995/96 war der erste von vier Lockouts in der Geschichte der National Basketball Association (NBA). Der Expansion Draft am 24. Juni 1995 und der NBA Draft am 28. Juni 1995 durften stattfinden, aber alle anderen Ligageschäfte, einschließlich Tauschgeschäften, Unterzeichnung von Spielerverträgen, Vertragsverlängerungen und Sommerligen wurden vom 1. Juli 1995 bis zum 12. September 1995 ausgesetzt. Auf die Anzahl der Partien in der Saison 1995/96 selbst hatte der Lockout keinen Einfluss, da rechtzeitig vor Beginn der Saison ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen wurde.
 Mit den Toronto Raptors und den Vancouver Grizzlies kamen die Teams Nummer 28 und 29 neu in die Liga.
 Die Chicago Bulls beendeten die Saison inklusive Playoffs mit 87 Siegen und 13 Niederlagen, wobei alleine die Bilanz der regulären Saison bei 72:10 lag. Dieser neue Rekord hatte bis zur Saison 2015/16 Bestand, als es den Golden State Warriors gelang, eine Bilanz von 73:9 nach der regulären Saison zu erreichen. Da die Warriors allerdings in den Playoffs das Finale gegen die Cleveland Cavaliers verloren, und auf dem Weg dahin weitere Spiele abgaben, lag ihre Gesamtbilanz bei 88:18.
 Pat Riley wurde neuer Headcoach der Miami Heat. Die Heat, die die letzten Saisons erfolglos waren, konnte Riley mit Alonzo Mourning und Tim Hardaway verstärken. Die Heat verbesserten sich daraufhin im Vergleich zum Vorjahr um 10 Siege und erreichten die Playoffs.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der zweite Platz garantiert, auch wenn mehr als eine Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht hat.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Michael Jordan, Chicago Bulls
 Defensive Player of the Year: Gary Payton, Seattle SuperSonics
 Rookie of the Year: Damon Stoudamire, Toronto Raptors
 Sixth Man of the Year: Toni Kukoč, Chicago Bulls
 Most Improved Player: Gheorghe Mureșan, Washington Bullets
 Coach of the Year: Phil Jackson, Chicago Bulls
 All-NBA First Team:
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Penny Hardaway, Orlando Magic
 All-NBA Second Team:
 F – Shawn Kemp, Seattle SuperSonics
 F – Grant Hill, Detroit Pistons
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Gary Payton, Seattle SuperSonics
 G – John Stockton, Utah Jazz
 All-NBA Third Team:
 F – Charles Barkley, Phoenix Suns
 F – Juwan Howard, Washington Bullets
 C – Shaquille O’Neal, Orlando Magic
 G – Mitch Richmond, Sacramento Kings
 G – Reggie Miller, Indiana Pacers
 NBA All-Defensive First Team:
 F – Dennis Rodman, Chicago Bulls
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Gary Payton, Seattle SuperSonics
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Horace Grant, Orlando Magic
 F – Derrick McKey, Indiana Pacers
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Bobby Phills, Cleveland Cavaliers
 G – Mookie Blaylock, Atlanta Hawks
 All-NBA Rookie First Team:
 Damon Stoudamire, Toronto Raptors
 Joe Smith, Golden State Warriors
 Jerry Stackhouse, Philadelphia 76ers
 Antonio McDyess, Denver Nuggets
 Arvydas Sabonis, Portland Trail Blazers
 Michael Finley, Phoenix Suns
 All-NBA Rookie Second Team:
 Rasheed Wallace, Washington Bullets
 Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves
 Bryant Reeves, Vancouver Grizzlies
 Brent Barry, Los Angeles Clippers
 Tyus Edney, Sacramento Kings

Play-offs 
Die erste Play-off-Runde wurden im Best-of-Five-Modus gespielt, alle weiteren Runden im Modus Best-of-Seven.

Siehe auch 
 NBA-Draft 1995

Weblinks 
 Die Saison 1995/96 bei basketball-reference.com (englisch)

Einzelnachweise 

NBA-Saison
Basketballsaison 1995/96